Nuevo México peut désigner plusieurs localités :

 Nuevo México, en langue espagnole, désignant l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis ;
 Nuevo México, localité située à Zapopan, Jalisco, au Mexique ;
 Nuevo México, corregimiento situé dans le district d'Alanje, province de Chiriquí, au Panama ;
 Santa Fe de Nuevo México, ancienne province de la colonie espagnole de Nouvelle-Espagne.